16-й чемпионат Азии по футболу среди юношеских команд проводился Азиатской конфедерацией футбола в Таиланде с 6 по 20 сентября 2014 года. Футболисты КНДР выиграли этот титул и наряду с командами Республики Корея, Австралии и Сирии квалифицировались в финальную часть юношеского чемпионата мира 2015.

Стадионы

Квалификация 

Жеребьёвка квалификационной стадии турнира была проведена 26 апреля 2013 года в городе Куала-Лумпур (Малайзия). В квалификации участвовали 43 юношеские сборные стран, входящих в Азиатскую конфедерацию футбола. В результате отбора были выявлены 15 сильнейших команд Азии, которые наряду с хозяевами — сборной Таиланда — приняли участие в финальной стадии турнира.

Квалифицировавшиеся команды 

  Австралия
  Гонконг
  Иран
  Катар
  Китай
  КНДР
  Кувейт
  Малайзия
  Непал
  Оман
  Республика Корея
  Саудовская Аравия
  Сирия
  Таиланд (хозяева)
  Узбекистан
  Япония

Финальный турнир

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира юношеского чемпионата мира прошла 6 апреля 2014 года в Бангкоке (Таиланд). Как хозяин турнира, сборная Таиланда при жеребьёвке была определена в корзину 1, остальные команды — в соответствии с их выступлением на предыдущем юношеском чемпионате Азии, проходившем в 2012 году в Иране. В результате жребия образовались 4 игровые группы по 4 сборной в каждой.

Составы 

В заявку на турнир могли быть включены лишь игроки, родившиеся не раньше 1 января 1998 года.

Групповой этап

Регламент 
Победители каждой из четырёх групп, а также команды, занявшие вторые места, выходят в четвертьфинал турнира. Положение команд в турнирной таблице определяется по следующим показателям:
 Количество очков, набранных во всех матчах группового этапа;
 Разница мячей, забитых и пропущенных во всех матчах группового этапа;
 Количество забитых мячей во всех матчах группового этапа.

При равенстве трёх основных показателей у двух или более команд, положение в таблице определяется по следующим показателям:
 Количество очков, набранных рассматриваемыми командами в матчах группового этапа между собой;
 Разница мячей, забитых и пропущенных рассматриваемыми командами в матчах группового этапа между собой;
 Количество забитых рассматриваемыми командами мячей в матчах группового этапа между собой;
 Жребий, проводимый Организационным комитетом ФИФА.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф 
На стадии плей-офф в случае ничейного исхода основного времени матча для определения победителя использовались послематчевые пенальти (дополнительное время не применялось).

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания 

Чемпионаты Азии по футболу среди юношеских команд
Футбол в Азии в 2014 году
Чемпионаты Азии в Таиланде
Чемпионаты Азии в 2014 году
Спорт в Таиланде в 2014 году
Международные соревнования по футболу в Таиланде
Международные спортивные соревнования в Бангкоке
Сентябрь 2014 года